Monte Vidon Combatte – Comune italiano della provincia di Fermo (Marche)
Monte Vidon Corrado – Comune italiano della provincia di Fermo (Marche)